«Пещное действо» (Чин воспоминания сожжения трёх отроков) — название древнего русского церковного чина (с элементами театрализованного представления, своего рода литургической драмы), совершавшегося в неделю Праотец (предпоследнее воскресение перед праздником Рождества Христова) или в Неделю святых отец (последнее воскресение перед праздником Рождества Христова) в XVI—XVII веках. Действо изображало историю чудесного спасения трёх отроков Анании, Азарии и Мисаила из огненной печи (). Это чинопоследование пришло на Русь предположительно из Византии, но на греческом языке Чин не сохранился (кроме краткой рукописи 1457 года, содержащей только нотные тексты для клиросов). Чин воспоминания совершался в Успенском соборе Московского Кремля, а также в Великом Новгороде и в других городах, где были кафедральные соборы.

Чин сохранился в книге Большой Потребник, глава 84, под названием: « (чи́н быва́емый в неде́лю святы́х пра́отец или́ святы́х оте́ц пещна́го де́йства)». После книжной справы Большой Потребник в отредактированном виде стал называться Большой Требник, а в него «Чин пещнаго действа» не вошёл. Большой Потребник — это книга, которую в настоящее время используют в богослужении старообрядцы; но и они «Чин пещнаго действа» после Церковной реформы патриарха Никона, долгого отсутствия у них архиерейства и гонимого положения не служат.

Описание чинопоследования 
В субботу после литургии ключарь берёт благословение у патриарха, для того чтобы убрать амвон и поставить напротив царских дверей «пещь» (по-русски печь) вместо амвона (первоначально, как предполагают, «пещью» мог служить сам амвон). Вокруг «пещи» он ставит шанданы (подсвечники) и оставляет всё до вечерней службы.

Вечером в субботу ключарь берёт благословение у патриарха начать звонить в колокола благовест к вечерне; после чего певчий дьяк выбирает из клира певцов, трое из них в Крестовой палате, изображающие отроков, надевают стихари и отроческие шапки, а другие певцы, изображающие халдеев, надевают на себя «халдейское платье» — мужское платье восточного покрова. Затем все певцы («отроки» и «халдеи») идут к патриарху, берут у него благословение; патриарх даёт им благословение и выдаёт каждому «отроку» по свече, свечи зажигают, и, сопровождая патриарха, все идут в кафедральный собор. По дороге певцы поют: «Благослове́н еси́, го́споди бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя твое́ во ве́ки». Входят в церковь и «отроки» поют патриарху трижды: « (испола́йти деспота́)», затем кланяются патриарху и все идут к алтарю, впереди «халдеи», а затем «отроки». «Халдеи» в алтарь не входят, а «отроки» входят в алтарь. По чину служится вечерня. Во время выхода на литию впереди всех идут «халдеи», затем подъяк (иподьякон) с малым зажжённым подсвечником, после «отроки» с зажжёнными свечами, затем диаконы, протопоп и священники и затем патриарх. По окончании литии «халдеи» идут и встают около «пещи»; а все остальные: «отроки» и священники идут в алтарь. По окончании вечерни служится павечерница. После окончании павечерницы «халдеи» и «отроки» провожают патриарха до кельи, впереди идут халдеи, после них отроки с зажжёнными свечами и поют по дороге: « (на́ град святы́й оте́ц на́ших Иеросоли́м)». В келье патриарху поют: « (испола́йти деспота́)», кланяются патриарху и все расходятся по домам.

Подбор певцов на роли отроков делался особым способом. Анания - демественник (солист из хора), Азария - вершник (певец с высоким голосом), Мисаил - нижник (певец обладающий низким голосом). Начинал петь демественник, затем пели все вместе.

Утром ключарь приходит к патриарху, берет благословение. После чего певчий дъяк вместе с певчими приходят в Крестовую палату, снова одеваются в «халдеев» и «отроков», идут к патриарху, который вручает «отрокам» по свече, их зажигают и все идут в церковь, по дороге «отроки» поют: « (я́ко же запове́да на́м, да бла́го на́м бу́дет)». Когда входят в церковь: « (испола́йти деспота́)», все входят в алтарь и начинается полунощница по чину. Затем служится заутреня по чину, до 7 песни канона. 7 и 8 песни канона в Псалтыри называется «Песнь отцев» (по припеву 7 песни «Благословен еси, Господи Боже отец наших»), это 26-91 стихи 3 главы «Книги пророка Даниила», молитва Азарии и песнь, которую пели три отрока в огненной печи, когда их туда отправил царь Навуходоносор II за то что они отказались поклонится идолу. «Отроки» подходят к патриарху, который их благословляет, а певчий дьяк каждому «отроку» повязывает на выю (шею) убрус (полотенце) и затем «халдеи» ведут за полотенца «отроков» через северные двери алтаря. При этом «халдеи» держат в руках пальмовые ветви, которыми угрожающе машут на «отроков». Разговоры «халдеев» между собою и с «отроками» происходили не на церковно-славянскомм, а на народном языке, в рукописи XVI века они представлены в более краткой форме. «Халдеи» подводят «отроков» к патриарху. «Отроки» поднимают руки и кланяются ему, а патриарх благословляет «отроков» и дает им по свече. «Отроки» снова кланяются патриарху и поют: « (потщи́ся на́ помощь на́шу, я́ко мо́жеши хотя́й)». Затем певчий дьяк развязывает и снимает полотенца с «отроков» и дает их «халдеям», которые вводят их в «пещь» и закрывают дверь. Под пещью было место, которое изображало горн, один из служителей раздымлял его, а «халдеи» ходили вокруг пещи и угрожающе махали на него пальмовыми ветками. В это время протодиакон клал три поклона перед иконою, брал благословение у патриарха, вставал у аналоя и начинал петь первый стих 7 песни канона: « (благословéн еси́, Гóсподи, Бóже отéц нáших, хвáльно и прослáвлено и́мя твоé вó веки)», тот же стих поют «отроки» в «пещи». Певчий дьяк забирал у «халдеев» большие свечи и давал им свечи малые («халдейские») и трубки с «плавучей травой». После чего халдеи ходят вокруг пещи и кидают «пловучую траву» на «пещь» и под неё, а также на печников и на людей в храме стоящих. Дьяки (певчие) и «отроки» поочередно в это время поют стихи из Песни отцев. Когда «отроки» поют стих: « (я́же обре́те о пéщи Халде́йстей)», в это время «халдеи» палят около «пещи». После этого певчий дьяк забирает свечи и трубки с травою у «халдеев» и отдает их диаконам. Протодиакон громко возглашает: «А́нгелъ же Госпóдень сни́де…» и когда он возглашает: «сотвори́ посреди́ пéщи я́ко дýхъ хла́ден шумя́щь», тогда в пещь сверху спускают деревянное изображение ангела. Халдеи падают ниц, а диаконы палят их свечами. Отроки в это время поют: «А́нгелъ же Госпóдень сни́де кýпно со Азáріною ча́дию въ пéщь, и отъя́т плáмень óгненный от пéщи и сотвори́ посреди́ пéщи я́ко дýхъ хла́ден шумя́щь». Ключарь берет благословение у патриарха и спускает окончательно ангела в «пещь». Отроки берут его за крылья и трижды с ангелом ходят по кругу в пещи и при этом поют. Халдеи в это время стоят с опущенными головами и унылым видом. Отроки поют стихи: «Тогдá тíи трié я́ко еди́ными усты́ поя́ху и благословля́ху и слáвляху Бóга въ пещи́, глагóлюще: Гóспода, пóйте и превозноси́те егó во вѣ́ки.», «благословéнъ еси́, Гóсподи, Бóже отéцъ нáшихъ, и препѣ́тый и превозноси́мый во вѣ́ки», «Благослови́те, вся́ дѣлá Госпóдня, Гóспода, пóйте и превозноси́те егó во вѣ́ки», «Благослови́те трié отроцы, Ана́ние, Аза́рие, Мисаи́ле Госпо́дни, Гóспода, пóйте и превозноси́те егó во вѣ́ки», «Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, Гóспода, пóйте и превозноси́те егó во вѣ́ки» После этого все трое крестились и кланялись вместе ангелу.

Далее «отроки» пели: « (тричи́сленыя о́троки соста́ви Свята́я Тро́ица, Оте́ц бо Ана́нию поста́ви, Сы́н же Аза́рию показа́, Ду́х же Пресвяты́й пресла́вного Миса́йла яви́, трие́ су́щи в пещи́ попра́ша пла́мень)» и припев: «Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же Оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки» После этого ключари поднимают ангела верх. Затем старший «халдей» снимает с себя халдейскую шапку, кладёт три поклона, берёт благословение у патриарха, подходит к «пещи», открывает дверь и громко возглашает: « (Ана́ние, гряди́ во́н из пещи́)» Ведёт честно под руки и говорит: « (пойди́, царе́в сы́н)», то же самое говорят второй и третий «халдей». Такие же действие повторяются в отношении двух других «отроков». «Халдеи» под руки подводят «отроков» к патриарху, последние кланяются ему и получают от него благословение, а затем «отроки» поют многолетие патриарху; затем оба клироса поют многолетие государю-царю. Патриарх вместе со свитою подходит к царю и поют царю многолетие, многлетие поют и бояре царю. С этого дня и до отдания праздника Рождества Христова на всех выходах патриарха к церковным службам ему предшествовали халдеи, а за ними отроки с пением.

Обряд имел не только назидательный, но и развлекательный характер, благодаря наличию ряженых. Русский зимний карнавал начинался тотчас по окончании храмового действа. Те лица, которые в этом действе играли роль халдеев и подпаливали «плаун-траву», выйдя за порог храма, зажигали на улицах святочные огни.

В 70-е гг. XVII века Симеон Полоцкий написал пьесу «О Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных», которая тематически совпадает с чином Пещного действа, но в отличие от чина Пещного действа, не являлась литургическим чином, её задача — «оживить» историческое библейское событие, имеющее назидательный смысл.. Обряд постепенно вышел из употребления в XVII веке. В начале XX века обряд был восстановлен композитором Александром Кастальским, в основу реконструкции легло прочтение старинных «крюковых» записей музыки, и в настоящий момент он входит в репертуар некоторых современных исполнителей.

Сцена «Пещного действа» в Успенском соборе экранизирована Сергеем Эйзенштейном в кинофильме «Иван Грозный».

9 февраля 2017 года в рамках Пушкинского театрального фестиваля, проходящего в Пскове, Пещное Действо было исполнено полностью двумя московскими ансамблями: «Сирин» (рук. Андрей Котов) и «Ex Libris» (рук. Даниил Саяпин). Прозвучали уникальные образцы демественного и строчного многоголосия и знаменного распева. Основой программы послужили материалы кандидатской диссертации Полины Терентьевой. Полина Терентьева расшифровала полный корпус песнопений Пещного Действа: Росные стихи (9 стихир) знаменного распева, Песнопения Отроков («И потщися», «Тричисленныя отроки», «Ангел Господень»), стихи седьмой и восьмой песни канона, эти песнопения изложены демественным четырехголосием. Сопутствующие песнопения всенощного бдения знаменного распева, строчного и демественного многоголосия — Прокимены, Ектении, Ирмосы канона, Бог Господь, Полиелей, Великое славословие и Многолетны — расшифрованы Даниилом Саяпиным. Это первое исполнение Пещного Действа в России после исполнения Синодальным хором в 1909 году. Уникальность составляет также аутентичный певческий материал XVII века. А ранее, в 2010 году, Пещное Действо было исполнено ансамблем «Сирин» на фестивале старинной музыки в польском городе Ярослав.

См. также 
 Шествие на осляти

Примечания

Литература 
 Терентьева П. В. «Пещное действо»: Исторический обзор // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ, 15-я: Материалы, 2005. — М., 2005. — Т. 2. — С. 431—438.

Ссылки 
 Большой Потребник «Чин бываемый в неделю святых праотцев или святых отцев, пещнаго действа» 
 Канал ансамбля Ex Libris https://m.youtube.com/channel/UCgDYhYpGGlwNLZqZUADnaXg

Чинопоследования
Обряды и ритуалы